A 2009-es WTCC brit nagydíj volt a 2009-es túraautó-világbajnokság nyolcadik fordulója. 2009. július 19-én rendezték meg a Brands Hatch Grand Prix Circuit-n, Nagy Britanniában.

Első futam

Második futam

Külső hivatkozások 
 Eredmények

Brit
Autóversenyzés az Egyesült Királyságban